Бабієнко Володимир Андрійович (1947—2022) — український поет, прозаїк. Заслужений вчитель України.
 Бабієнко Володимир Володимирович — доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Примітки 

прізвища на -ко